Estadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Estadilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Estadilla (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar